, un artiste et compositeur tanzanien.

 Egon Jux (1927-2008), un architecte allemand.